Novo Horizonte puede referirse a:
 Microrregión de Novo Horizonte, una de las microrregiones del estado brasileño de São Paulo.
 Novo Horizonte (São Paulo), municipio brasileño del Estado de São Paulo.
 Novo Horizonte (Santa Catarina), municipio brasileño del Estado de Santa Catarina.
 Novo Horizonte do Oeste, municipio brasileño del estado de Rondônia.
 Novo Horizonte do Norte, municipio brasileño del estado de Mato Grosso.
 Novo Horizonte do Sul, municipio brasileño en el sureste del estado de Mato Grosso do Sul.